Саве́лий Султа́нович Агуза́ров (; род. , Алагир, Северо-Осетинская АССР) — заслуженный тренер РСФСР по вольной борьбе, мастер спорта СССР, победитель крупных всесоюзных и международных соревнований.

Биография 
Родился 4 июля 1952 года в городе Алагир Северо-Осетинской АССР. С 14 лет стал занимать вольной борьбой. В 1972 году выполнил норму мастера спорта. Из-за травмы Савелию пришлось рано уйти с ковра и он занялся тренерской деятельностью в своем родном Алагире, где по сей день продолжает воспитывать новых чемпионов.

Воспитал много известных борцов среди которых чемпион мира и Европы, двукратный бронзовый призёр летних Олимпийских игр — Хетаг Гозюмов, чемпион России и серебряный призёр чемпионата Европы — Сослан Томаев, двукратный чемпион Европы среди юниоров и чемпион России среди молодёжи — Николай Багаев, чемпион СССР среди молодёжи — Валерий Габеев, победитель Кубка мира и двукратный чемпион России — Игорь Купеев, чемпион Европы среди юниоров и чемпион России среди молодёжи — Артур Скодтаев, заслуженные тренеры России — Аслан Цогоев, Артур Калоев, Ислам Калаев, чемпион СССР по молодёжи и кадетам — Александр Хадарцев.

В 1992 году окончил факультет физического воспитания и спорта Северо-Осетинского государственного университета имени К. Л. Хетагурова.

Награды и звания 
 Заслуженный работник физической культуры Северо-Осетинской АССР (1988)
 Отличник народного образования РСФСР (1989)
 Медаль «Во Славу Осетии» (2012)

См. также 
 Гозюмов, Хетаг Русланович
 Томаев, Сослан Алиханович

Ссылки 
 Абаев Анатолий Алексеевич 
 Талантливый тренер из Алагира

Борцы СССР